Августа Доротея Брауншвейг-Вольфенбюттельская ():
 Августа Доротея Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1666—1751) — княгиня Шварцбург-Зондерсгаузен-Арнштадтская
 Августа Доротея Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1749—1810) — аббатиса Гандерсгейма